

Geografia 
 Aars –  ex comune nel Regno di Danimarca

Persone 
 Harald Aars – architetto norvegese
 Kristian Birch-Reichenwald Aars – filosofo e psicologo norvegese